Stajkovce est un toponyme qui peut désigner :
Stajkovce, un village de Serbie situé dans la municipalité de Surdulica, district de Pčinja ;
Stajkovce, une localité de Serbie située dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica.